Adrian Grbić (1996) – calciatore austriaco
 Borivoje Grbić (1972) – fumettista e illustratore serbo
 Itana Grbić (1996) – pallamanista montenegrina
 Ivo Grbić (1996) – calciatore croato
 Marija Omaljev-Grbić (1982) – attrice croata-statunitense
 Miloš Grbić (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Miraj Grbić (1976) – attore serbo
 Nikola Grbić (1973) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista serbo 
 Petar Grbić (1988) – calciatore montenegrino
 Vladimir Grbić (1970) – pallavolista serbo